

Persone
Rui Costa  – pseudonimo di Rui Manuel César Costa, ex calciatore portoghese (n. 1972)
Rui Costa – pseudonimo di Rui Alberto Faria da Costa, ciclista portoghese (n. 1986)
Rui Costa – pseudonimo di Rui Pedro Silva Costa, calciatore portoghese (n. 1996)